Solling bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Solling, Mittelgebirge in Niedersachsen, zu kleinen Teilen in Hessen
 Solling (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet im Landkreis Northeim, welches Teile des vorgenannten Mittelgebirges umfasst

Ferner führen folgende Orte den Namen Solling:
 Solling (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Solling (Mettenheim), Ortsteil der Gemeinde Mettenheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Solling (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Solling (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Solling (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

 Solling (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft von Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Solling (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Solling heißen überdies folgende Personen:
 Adolf L. Solling, einer der ersten Fotografen in Hannover im 19. Jahrhundert
 Carl Solling (vor 1900–1925), deutscher Kaufmann, Privatbankier, mexikanischer Konsul und Wirtschaftsführer

Ferner trägt folgender Naturpark den Begriff Solling im Namen:
 Naturpark Solling-Vogler

Ferner führt folgende Bildungseinrichtung den Namen Solling:
 Internat Solling

Ferner die
 Solling-Formation, eine Formation des Mittlerer Buntsandstein

Siehe auch:
 Soling
 Sölling